Iribarne est un nom de famille d'origine basque et qui signifie « partie basse de la ville, village encaissé », de hiri (ville, village) et barne ou barren (profond, intérieur).

 Philippe d'Iribarne, chercheur français.

Nom de famille de la mère mentionné après celui du père selon l’usage des pays de langue espagnole :

 Enrique Cano Iribarne dit « Gavira », né à Carthagène (Espagne, province de Murcie) le , mort à Madrid (Espagne) le , matador espagnol.
 Manuel Fraga Iribarne (né le  à Vilalba, Galice, Espagne) homme politique espagnol.

Anthroponymie 
Marie-Thérèse Morlet cite le nom de famille Iribarne dans l’entrée Iri-, « terme basque désignant le domaine, puis le village » : nom de village ou de ferme, « désignant un endroit profond, la partie basse d’un lieu ».

Voir aussi

Références

Liens externes 

 

Patronyme basque